Georg Tatter ist der Name folgender Personen:

* Georg Tatter (Landschaftsarchitekt) (1857–1924), deutscher Garteninspektor und Landschaftsarchitekt